NW poate fi:

 Renania de Nord-Westfalia, land în Germania, codul ISO 3166-2:DE
 Nidwald, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH
 Northwest Airlines, codul IATA al acestei companii aeriene

Legături externe 
  „NW” la acronymfinder.com